Hrabovský potok – potok, dopływ Topľi na Słowacji
 Hrabovský potok – potok, dopływ Wagu na Słowacji